А́ндер Эрре́ра Агуэ́ра (, ; родился , Бильбао) — испанский футболист баскского происхождения, центральный полузащитник испанского клуба «Атлетик Бильбао».

Начал карьеру в клубе «Реал Сарагоса». В 2011 году перешёл в «Атлетик Бильбао», за который выступал на протяжении трёх сезонов. В 2014 году перешёл в английский «Манчестер Юнайтед» за €36 млн. В 2019 году на правах свободного агента перешёл в «Пари Сен-Жермен».

В составе молодёжных сборных Испании выигрывал Средиземноморские игры и молодёжный чемпионат Европы.

Клубная карьера

«Реал Сарагоса» 
На молодёжном уровне Эррера играл за команды колледжа Хесус-Мария Эль-Сальвадор, «Амистад» и «Сарагосу», в 2001 году стал чемпионом Испании по футболу 7х7, в 2005 году — чемпионом Испании среди юношей.

В 2008 году перешёл в резервную команду «Сарагосы». В 2009 стал игроком основной команды.

В чемпионате Испании дебютировал 29 августа 2009 года в матче первого тура против «Тенерифе», выйдя на замену на 71-й минуте вместо Джермейна Пеннанта. Свой первый гол в высшем дивизионе испанского чемпионата забил 6 декабря в ворота «Мальорки». Всего в сезоне 2009/10 Эррера сыграл 30 матчей, забив 2 гола. В следующем сезоне Андер провёл в чемпионате 33 матча и также забил 2 мяча.

В конце 2014 года Андер был назван в числе 40 подозреваемых по делу об участии в договорном матче между клубами «Реал Сарагоса» и «Леванте», который состоялся в мае 2011 года. Также по данному делу проходят Хавьер Агирре, бывший главным тренером «Сарагосы», и Габи. Эррера и капитан «Атлетико» Габи были вызваны в суд города Валенсии для дачи показаний по делу, суд был изначально назначен на 5 марта 2015 года, однако впоследствии его перенесли на период после окончания футбольного сезона.

«Атлетик Бильбао» 
Летом 2011 года «Атлетик» приобрёл игрока за 7 500 000 евро, а первые 4 000 000 были заплачены в январе. Дебют Эрреры за «Атлетик» состоялся 18 августа 2011 года в матче Лиги Европы с «Трабзонспором».

Отыграл за «Атлетик» три сезона, проведя 128 матчей и забив 11 голов.

В конце августа 2013 года «Атлетик» отклонил предложение английского клуба «Манчестер Юнайтед» о трансфере Эрреры за 25 млн фунтов.

«Манчестер Юнайтед» 
26 июня 2014 года «Атлетик» вновь отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о продаже игрока, на этот раз сумма составила 29 млн фунтов. В тот же день испанский клуб сообщил о выкупе игроком своего контракта, а «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с футболистом. Эррера согласовал с «Юнайтед» четырёхлетний контракт.

16 августа 2014 года дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в официальной игре в матче первого тура Премьер-лиги против «Суонси Сити». 14 сентября в матче против «Куинз Парк Рейнджерс» забил свой первый гол за «Юнайтед», а также отдал голевую передачу на Уэйна Руни. 4 января 2015 года забил гол в своём дебютном матче в Кубке Англии в ворота «Йовил Таун». 4 апреля 2015 года забил два гола в ворота «Астон Виллы» — это был первый «дубль» Андера в его профессиональной карьере.

12 сентября 2015 года в матче Премьер-лиги против «Ливерпуля» заработал пенальти после фола Джо Гомеса, который сам и реализовал. Этот гол стал 10-м в карьере Эрреры за «Манчестер Юнайтед». 17 октября 2015 года в матче против «Эвертона» Эррера забил второй мяч в игре, а во втором тайме отдал голевую передачу на Уэйна Руни. Эррера был признан игроком матча.

«Пари Сен-Жермен» 
4 июля 2019 года Эррера подписал пятилетний контракт с «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. В клубе он будет выступать под номером 21.

Карьера в сборных 

В 2009 году в составе сборной Испании до 20 лет выиграл Средиземноморские игры 2009. Позднее в том же году принял участие в молодёжном чемпионате мира в Египте. На турнире он сыграл четыре матча и забил 2 гола. Испания на том турнире вылетела в 1/8 финала после поражения от Италии со счётом 1:3.

На молодёжном чемпионате Европы в 2011 году Андер принял участие во всех матчах своей команды. Один гол он забил в ворота Англии в первом матче, второй раз Эррера поразил ворота в финале, забив гол швейцарцам. Испанцы стали чемпионами этого турнира.

В 2012 году в составе сборной Испании до 23 лет сыграл на летних Олимпийских играх в Лондоне.

В октябре 2016 года был впервые вызван в основную сборную Испании.

Стиль игры 
Андер Эррера является представителем класса полузащитников от «штрафной до штрафной», также обладающий способностями по персональной опеке соперника на поле.

Достижения

Командные достижения

Клубные 
«Атлетик Бильбао»
 Финалист Лиги Европы: 2011/12
 Финалист Кубка Испании: 2011/12

«Манчестер Юнайтед»
 Обладатель Кубка Англии: 2015/16
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Англии: 2016
 Победитель Лиги Европы: 2016/17
Итого: 4 трофея

«Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции (2): 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Франции (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Франции (2): 2019, 2020
Итого: 6 трофеев

В сборной 
Испания (до 20)
 Чемпион Средиземноморских игр: 2009

 Испания (до 21)
 Чемпион Европы: 2011

Личные достижения 
 Член «команды турнира» на чемпионате Европы для игроков до 21 года: 2011
 Обладатель приза сэра Мэтта Басби лучшему игроку «Манчестер Юнайтед» в сезоне: 2016/17

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Реал Сарагоса B»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года